Женский кубок УЕФА 2001/02 — 1-й розыгрыш Женского кубка УЕФА. Первым победителем турнира стал «Франкфурт», в финале со счётом 2:0 обыгравший «Умео».

Результаты

Квалификационный раунд

Групповой турнир

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7 

Матчи группы планировались в Тулузе, но были перенесены в Эр из-за взрыва на химическом заводе.

Группа 8

Плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Ссылки 
 Статистика турнира на rsssf.com 

2001 год в женском футболе
Футбол в Европе в 2001 году
Футбол в Европе в 2002 году
2001
2002 год в женском футболе